FüM steht für:
 Führungsstab der Marine

FÜM steht für:
 Festlegeüberwachungsmelder, siehe Fahrstraße#Signalabhängigkeit

Siehe auch:
 FUM

FUM